Wzlot (czasopismo)
 Wzlot (grupa literacka)
 Wzlot (opowiadanie) – opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza, pisane w formie monologu wypowiedzianego